

Lieux 
 Redfern quartier populaire de Sydney en Australie.
 , parc du Canada.

Patronymes 
 Beverley Redfern (1956-), athlète écossaise.
 Christine Redfern (1966-), artiste, écrivaine, commissaire d’exposition et directrice de galerie canadienne.
 John Redfern, pseudonyme de la romancière Edith Pargeter.
 Jon Redfern (1946-), écrivain et journaliste canadien, auteur de roman policier.
 Karen Redfern (1963-), joueuse de squash brésilienne.
 , jockey célèbre au tout début du .

Autres 
 Discours de Redfern, discours de Paul Keating en 1992 en Australie.
 Redfern, maison de couture anglaise, célèbre dans les années 1900, créée par John Redfern au .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme